David Tal est un historien israélien, spécialiste de la Guerre de Palestine de 1948 et de la Première Guerre israélo-arabe.
 David Tal est un homme politique israélien, membre de la Knesset.